Altamont (band), een band van Dale Crover van The Melvins
Altamont Free Concert, een muziekfestival in Californië, december 1969
Altamont Pass, een bergpas in Californië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Altamont (Californië)
Altamont (Illinois)
Altamont (Kansas)
Altamont (Missouri)
Altamont (New York)
Altamont (Oregon)
Altamont (Pennsylvania)
Altamont (South Dakota)
Altamont (Tennessee)
Altamont (Utah)